Population Zero steht für:

 Population Zero – Die Welt ohne uns, US-amerikanisch-kanadisch-deutscher Dokumentarfilm von Christopher Rowley (2008)
 Population Zero (Kurzfilm), Kurzfilm von Robert Kouba (2013)
 Population Zero (2016), US-amerikanisch-kanadischer Horrorfilm von Adam Levins